Зенджа́н (, ) — город на северо-западе Ирана, административный центр провинции Зенджан.

Важный культурный центр. Родина традиционных персидских ковров и крупнейший центр их промышленного и кустарного производства.

География 
Расположен в 298 км к северо-западу от Тегерана и примерно в 125 км от побережья Каспийского моря, на высоте 1638 м над уровнем моря.

Достопримечательности 
Зенджан обладает весьма причудливым узором природных пейзажей, а летом в нем приятный воздух. Среди его важных достопримечательностей надо упомянуть исторический комплекс базара Зенджан. Он признан одним из наиболее интересных комплексов такого рода в государстве и включен в Список культурного наследия Ирана. Данный базар раскинулся на площади в 15 гектаров, он расположен в центре древней городской структуры, и его можно поделить на две части: нижний и верхний. Можно указать на наличие в рынке потолка, где много отверстий. На его территории были сооружены мечети. По всей вероятности, сооружение этого грандиозного комплекса следует отнести к 1790 г., когда правил основатель династии Каджаров - Ага-Мухаммад Хан Каджар. Современный вид комплекс приобрел в 1906 г. Данный базар сочетает в себе оптовые и розничные торговые ряды, а выход из него в город происходит благодаря множеству переулков. Нигде в Зенджане не найти такого разнообразия товаров, как там. Поскольку рынок крытый, бойкая торговля там идет и в дождь, и в снег . 
Одним из важных городских достопримечательностей необходимо признать и мост Мир-Баха-уд-Дина. Он находится в одном из южных пригородов Зенджана на дороге, ведущей в Курдистан. Он был построен в период правления Насер-ад-Дин Шаха Каджара.
Существует в городе и музей под названием Рахтшуянэ (Этнографический музей). Он расположен в центре старого города. В этом районе местные женщины стирали одежду, в связи с чем он стал известен под названием Рахтшуянэ (перс., букв. "Район стирания одежды"). То есть, здание музея в старину использовалось для стирки белья. Его и возвели с целью помочь женщинам стирать белье  позднею осенью и зимою, чтобы они не страдали от холода. Оно построено двумя братьями: архитектором Мащхади Акьбаром и строителем Мащхади Эсмаилом в позднекаджарском стиле. Сейчас это здание перестроено и отремонтировано. 
Древняя историческая мечеть Дамирийе (Дамирли) находится на юго-западе города Зенджан. Её главная молельня имеет семь колонн. Её арки богато украшены и не имеют себе равных по красоте во всем Зенджане.

Население 
Население по данным переписи 2016 года составляет 386 851 человек. Подавляющее большинство населения — азербайджанцы.

Динамика численности населения города по годам:

Города-побратимы 
 : Трабзон
 : Малакка

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города